Steventon (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Steventon (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire